Томас Райс:
*  (род. 1963) — немецкий артист.
 Райс, Томас (род. 1973) — немецкий футболист; тренер.